Арвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Арвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Арвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез